Mozart è il cognome della famiglia che diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart, con nome di battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, considerato unanimemente uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

Della famiglia facevano inoltre parte:
 Leopold Mozart – padre di Wolfgang 
 Anna Maria Pertl – madre di Wolfgang 
 Maria Anna Mozart – sorella di Wolfgang, soprannominata Nannerl
 Constanze Mozart – moglie di Wolfgang
 Franz Xaver Wolfgang Mozart – figlio di Wolfgang e di Constanze, compositore e pianista
 Carl Thomas Mozart – figlio di Wolfgang e Constanze

Altre persone
 Mozart Santos Batista Júnior – calciatore brasiliano
 Mozart Camargo Guarnieri – musicista brasiliano
 George Mozart – attore britannico

Astronomia
 Cratere Mozart – cratere di Mercurio